Windels ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Windels (1882–1949), deutscher Verwaltungsjurist
 Paul Windels (1883–1970), deutscher Verwaltungsbeamter